Zebina peut désigner :
Jonathan Zebina (né en 1978), footballeur professionnel français ;
Zebina, un genre de gastéropodes marins ;
Alexandre II Zabinas ou Zébina (), usurpateur séleucide.